Amerikai Egyesült Államok
Palestine (Arkansas)
Palestine (Connecticut)
Palestine (Illinois)
Palestine (Kosciusko megye, Indiana)
Palestine (Franklin megye, Indiana)
New Palestine (egyértelmúsítő lap)
Palestine (Greenbrier megye, Nyugat-Virginia)
Palestine (Wirt megye, Nyugat-Virginia)
Palestine (Ohio)
East Palestine
Palestine (Texas)
 Brazília
Palestina (Alagoas)
Palestina (São Paulo)
Palestina de Goias
 Ecuador
Palestina (Ecuador)
 Egyesült Királyság
Palestine (Hampshire)
 Guatemala
Palestina de Los Altos
 Hollandia
Palestina (Nijkerk)
 Kolumbia
Palestina (Caldas)
Palestina (Huila)
 Lengyelország
Palestyna (Łódźi vajdaság)
Palestyna (Podlasiei vajdaság)